La Coiffeuse est le titre de plusieurs œuvres :
 La Coiffeuse, tableau de Pablo Picasso (1911) ;
 La Coiffeuse, œuvre réalisée par Erik Dietman (1963) ;
 La Coiffeuse, sketch de Sylvie Joly (1978) ;
 La Coiffeuse, film japonais réalisé par Masahiro Kobayashi (2003) ;
 , série télévisée tunisienne réalisée par Zied Litayem (2017).

Références